Wool (lana in lingua inglese) può indicare:

Geografia 
 Inghilterra
Wool – villaggio e parrocchia civile del Dorset

Musica 
 Wool – gruppo musicale statunitense

Persone 
John E. Wool – ufficiale statunitense

Altro 
Silo (Wool) – serie di romanzi dello scrittore Hugh Howey